Жумабаев — казахская фамилия.

Известные носители 
 Жумабаев, Абильмажин Жумабаевич (1929—2013) — советский и казахстанский писатель, журналист, переводчик.
 Жумабаев, Амангельды Жумабаевич (род. 1951) — казахстанский государственный деятель.
 Жумабаев, Асхат Кабдылмажитович (род. 1976) — казахстанский футболист.
 Жумабаев, Ермек Жианшинович (род. 1949) — казахстанский политический деятель.
 Жумабаев, Кызыр Ибраевич (род. 1943) — советский и казахский политический деятель.
 Жумабаев, Магжан (1893—1938) — казахский советский писатель, публицист, педагог, один из основателей новой казахской литературы.
 Жумабаев, Ринат Атогалиевич (род. 1989) — казахстанский шахматист, гроссмейстер (2009).
 Жумабаев, Туман Исраилович (1962—2020) — киргизский художник, живописец, портретист.

 Жумабаева, Динара (род. 1992) — казахстанская самбистка и дзюдоистка.